Уэлаго () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 32,79 км². Население — 358 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Huélago realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады